Marsha Hunt (1917), een Amerikaanse actrice (geboren in 1917)
Marsha Hunt (zangeres), een Amerikaanse zangeres, model, actrice en schrijfster (geboren in 1946)